Список самых высоких зданий ОАЭ — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы ОАЭ с высотой от 200 м, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения, однако они не ранжированы.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 200 м.

Строительство заморожено

Утверждённые

Планируемые

Хронология самых высоких зданий ОАЭ

См. также 
 Список самых высоких зданий Дубая
 Список самых высоких зданий Азии

Примечания

Ссылки 
 United Arab Emirates
 United Arab Emirates Skyscraper Diagram

ОАЭ
ОАЭ
Высотки